

Geografia 
 Scheibe-Alsbach, comune di 585 abitanti della Turingia, in Germania
 Šiba (Scheibe in tedesco), comune della Slovacchia

Persone  
 Johann Adolph Scheibe, compositore tedesco
 Richard Scheibe, scultore tedesco

Altri progetti